

Перепись 
Первая перепись населения в независимой Грузии была проведена по состоянию 17 января 2002 года. На территориях ныне частично признанных государств Абхазия и Южная Осетия она не проводилась. Исключением являются ряд территорий, подконтрольные Грузии на момент переписи:
 северо-восточная часть Абхазии — верхняя часть Кодорского ущелья —, учитываемая Грузией как Автономная Республика Абхазия (1 956 чел.)
 восточная часть Ленингорского района Южной Осетии (Ксанское ущелье), учитываемая Грузией как Ахалгорский район в составе грузинского края Мцхета-Мтианети (7,7 тыс. чел., в том числе 6,5 тыс. грузин и 1,1 тыс. осетин)
 части Цхинвальского и Знаурского районов Южной Осетии с сёлами с грузинским населением (анклавы к северу от Цхинвала (сёла Тамарашени, Курта, Кехви и др.) и к востоку от Цхинвала (сёла Ередви, Ванати, Белоти и др.), а также к югу от Знаура (сёла Окона и др.) и к востоку от него анклав Авневи), учитываемые Грузией как части Горийского и Карельского районов грузинского края Шида-Картли (около 14,5 тыс. чел., полностью или частично подконтрольные Грузии в 2006—2008 годах)
 
Однако после войны в августе 2008 года Грузия полностью потеряла контроль над этими территориями (в пользу Абхазии и Южной Осетии), а местное грузинское население в большей части бежало вместе с грузинскими войсками в собственно Грузию.

Численность населения Грузии по переписи 2002 года составила 4 371 535 жителей, включая Ахалгорский район (7703 жителя) и Верхний Кодор (1956 жителей), без них — 4 361 876 человек.

Урбанизация 
Городское население по переписи 2002 года составило 52,3 % населения страны или 2 284,8 тыс. человек, из которых 1 081,7 тыс. человек (то есть почти половина горожан — 47,4 %) живут в Тбилиси, 186,0 тыс. в Кутаиси, 121,8 тыс. в Батуми, 116,4 тыс. в Рустави, 68,9 тыс. в Зугдиди (край Самегрело-Верхняя Сванетия), 49,6 тыс. в Гори (край Шида-Картли), 47,1 тыс. в Поти (край Самегрело-Верхняя Сванетия), 29,8 тыс. в Самтредиа (край Имеретия), 28,6 тыс. в Хашури (край Шида-Картли), 28,1 тыс. в Сенаки (край Самегрело-Верхняя Сванетия), 24,2 тыс. в Зестафони (край Имеретия), 21,8 тыс. в Телави (край Кахетия), 20,1 тыс. в Марнеули (край Квемо-Картли) и т. д.

Национальный состав 
Национальный состав Грузии и её регионов:

Языковой состав населения 
Родной язык по стране и у отдельных национальностей:

Свободно владеющие другим языком (кроме родного):

Религиозный состав населения 
Религиозный состав населения Грузии и её регионов:

См. также 
 Население Грузии
 Перепись населения Грузии 2014

Примечания 

Переписи населения в Грузии
Грузия
2002 год в Грузии